El título en inglés The Frog Prince se puede referir a varias obras artísticas:
 a El príncipe rana, un cuento clásico de los hermanos Grimm;
 la película de 1984 The Frog Prince, una comedia romántica franco-británica;
 a The Frog Prince, la banda sonora original de la anterior, que fue el primer álbum compuesto por la cantante irlandesa Enya;
 a «The Frog Prince», el tema principal de ese álbum, interpretado por la propia Enya; o
 a The Princess and the Frog, película de Disney de 2009, para la que durante ciertas fases de su producción se barajó el título The Frog Princess.